Бейбіт Төлеубайұлы Сапаралы (псевдонимы в Гугле — Б. Сапаралин, Б. Т. Сапар Али, Б. Сапарәлі, Бейбіт қажы Сапаралы, Б. Төлеубайұлы, Байғазы, Байшоғал, Beibit Saparaly; род. 8 февраля 1962, село Карауыл Абайского района Семипалатинской области Казахской ССР) — общественный деятель, писатель, -документалист, , религиовед, член Экспертно-консультативного совета Комиссии по правам человека при Президенте РК, Академик Народной Академии Казахстана «Экология», Деятель культуры Республики Казахстан, Соучредитель Евро-Азиатского географического общество, учредитель АО «Товарная биржа Almaty» (Almaty Commodity Exchange), руководитель Консорциума «Қағанат», Комиссар французской международной ассоциации «Международный Комитет защиты прав Человека» (Comité International pour la Protection des Droits de l’Homme. Paris. France) разделяя принципы Глобального Договора ООН, руководитель Наблюдательного Экспертного Совета Инвестиционного Фонда Делового Клуба Шанхайской Организации Сотрудничество (ООО). Соучредитель компаний «MRSAW Investments» Limited, зарегистрированный в Международном Финансовом Центре Астана, «Почетный гражданин «Евразийского союза государств» от 08.02.2020 г.. Консультант ООН от 30.08.2022г.

Биография

Трудовая творческая и cоциально-общественная деятельность 
В 1979 году окончил с золотой медалью среднюю школу имени Абая.

В 1984 году окончил факультет журналистики КазГУ имени С. М. Кирова (ныне Казахский национальный университет имени аль-Фараби), журналист, журналист-международник (удостоверение Всесоюзного института повышения квалификации работников печати Госкомиздата СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли № 842 от 07.06.1991).

С 1985 года — член Союза журналистов СССР, писатель религиовед.

С 1995 года — член Союза писателей Казахстана.

С 1995 года — академик Международной Академии «Экология».

С 2000 года — учредитель Казахского института исламоведения.

 август — октябрь 1983 года: младший редактор киностудии «Казахфильм»
 август 1984 — август 1987: литературный сотрудник республиканского научно-популярного журнала «Білiм және еңбек»
 август 1987 — май 1989: заведующий отделом общественных наук республиканского научно — популярного журнала «Білiм және еңбек» («Зерде»)
 май 1989 — сентябрь 1991: заместитель редактора республиканской детской и юношеской газеты «Қазақстан пионерi»
 сентябрь — декабрь 1991: главный редактор республиканской детской и юношеской газеты «Қазақстан пионерi» («Ұлан»)
 декабрь 1991 — март 1994: — первый заместитель главного редактора межгосударственной газеты «Заман-Қазақстан» («Түркістан»)
 март — апрель 1994: главный редактор международной газеты «Заман — Қазақстан»
 апрель — май 1994: главный советник представительства турецкого фонда и газеты «Заман» в Казахстане
 май 1994 — июль 1995: вице-президент Республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана»
 июль 1995 — январь 1997: на творческой работе — член Союза писателей Казахстана
 с января 1997 года по настоящее время — Президент научно-культурного центра «Қағанат», руководитель Консорциума «Қағанат»
 с февраля 2015 года — официальный партнер аффилированного члена Организации Объединенных Наций (ООН) французской международной ассоциации «Международный Комитет защиты прав Человека» (Comité International pour la Protection des Droits de l’Homme. Paris. France) разделяя принципы Глобального Договора (UN Global Compact) (Сертификат официального партнера, зарегистрировано в Реестре CIPDH под № 0423-P, дата 09.02.2015, Франция, Париж)
 с июня 2016 года - Руководитель Наблюдательного Экспертного Совета Инвестиционного Фонда Делового Клуба Шанхайской Организации Сотрудничество (ООО).

Трудовую деятельность Б. Сапаралы начал в 1983 году младшим редактором киностудии «Казахфильм», где принимал непосредственное участие в создании по заказу ЮНЕСКО к 150-летию Ш. Уалиханова документального фильма на 6 языках мира «Шоқан Уәлиханов» и других документально-публицистических фильмов.

 1984—1989 годах — литературный сотрудник, заведующий отделом общественных наук республиканского научно-популярного журнала «Білім және еңбек» («Зерде»).
 1989—1994 годах — заместитель редактора, главный редактор республиканской детской и юношеской газеты «Қазақстан пионерi» («Ұлан»), первый заместитель главного редактора межгосударственной газеты «Заман-Қазақстан» («Түркістан»), главный редактор международной газеты «Заман-Қазақстан», главный советник представительства турецкого фонда и газеты «Заман» в Казахстане
 1994—1995 годах вице-президент Республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана»
 1995—1997 годах находился на творческой работе, как член Союза писателей Казахстана

C 1996 года является руководителем научно-культурного центра «Қағанат-ҚC».

C 2001 года — научно-культурного центра «Қағанат».

С 2005 года — лидер консорциума «Қағанат».

В 1992 году принимал участие в организации и проведении первого Курултая (съезда) мусульман Казахстана, отвечал за освещение процесса прохождения форума в СМИ. В 1994 году на телевидении и радио Казахстана добился установления традиции открытия эфира аятами Священного Корана, организовал цикл передач об истории Ислама, исламской культуре, о святых местах мусульман — Мекке и Медине.

В 1993 году предложил название «Туркестан» созданной на базе газеты «Заман — Казахстан» международной газете.

В 1995 году инициировал название «Хабар» организованному на базе редакции информационных программ новому Национальному телевизионному информационному агентству.

В 1980—1984 годы, изучая архивные материалы по истории и культуре казахского народа, тесно сотрудничал и обменивался мнениями, получал советы от  выдающихся личностей: Н. Д. Ондасынова, И. Жахаева, Л. Н. Гумилёва, А. Х. Маргулана, Н. А. Раевского, Г. М. Мусрепова, Ч. Т. Айтматова, А. Т. Алимжанова, О. О. Сулейменова, С. Н. Маркова, Ш. Абенова, А. Шакаримулы, А. Ж. Машани, О. Жанибекова, А. Кекилбаева, М. Магауина, К. Мухаметханова, Х. Ергалиева, А. Шарипова, А. Нурпеисова, К. Оразалина, Х. Матаева, Р. Нургалиева, С. Оразалинова, К. Акишева, А. Сейдимбекова, М. Жолдасбекова, К. Смаилова, Т. Мансурова, Х. Аргынбаева, М. Дуйсенова, К. Мандоки, К. Сарткожаулы, Ж. Карменова, Ж. Бабалыкулы и др. Результатом такого сотрудничества и поисков труднодоступных первоисточников стала книга «Адалбақан».

В середине 80-х годов двадцатого столетия в журнале «Жұлдыз» поднял проблему возвращения в Казахстан всех оригиналов древнетюркских памятников, находящихся на территории современной Монголии.

В 1990—1992 годах в республиканских СМИ поднял вопрос об открытии в средней школе, которую окончил Н. А. Назарбаев Музея Первого Президента Республики Казахстан.

В 1990 году организовал цикл телепередач в республиканском телевидении об академике Е. А. Букетове, поднял вопросы об увековечении памяти видного деятеля науки и образования, назвав его детище — Карагандинский государственный университет и одну из улиц города Караганды его именем, что вскоре и осуществилось.

В 1990—1992 годах в газете «Егемен Қазақстан» поднял вопрос о возвращении в этнографический и архитектурные музеи Казахстана бесценные реликвии культуры и быта казахского народа, в газете «Казахстанская правда» была опубликована статья «Достояние в эмиграции», эта проблема была поднята и в книге «Адалбақан». На сегодня возвращен в мемориальный комплекс «Хожа Ахмет Яссауи» в городе Туркестане знаменитый «Тайқазан».

С 1990 года сначала в газете Абайского района Семипалатинской области, а затем в газете «Қазақ әдебиетi» и других СМИ регулярно поднимал вопрос о проведении в рамках мероприятий ЮНЕСКО 150-летие Ибрахима (Абая) Кунанбайулы. В энциклопедии «Абай» опубликовал более ста авторских статей, работая в тесном контакте с руководившим всеми работами возведения мемориального комплекса «Абай — Шакарим» — известным казахским зодчим С. Назарбекулы, способствовал обретению нынешнего вида этого комплекса.

16 мая 1996 подарил Президенту Республики Казахстан Н. А. Назарбаеву свою книгу «Олжастың балалық шағы», в которой подробно описываются трагические судьбы родного отца Олжаса — Омархана Сулейменова и Льва Николаевича Гумилёва. Л. Н. Гумилёв исследовал закрытую тогда тему истории кочевой цивилизации в Евразии. Н. А. Назарбаев достойно оценил подвиг Л. Н. Гумилёва, присвоив 23 мая 1996 года Евразийскому национальному университету имя Л. Н. Гумилева.

В 2000—2001 годах по телеканалу «Хабар» организовал еженедельную авторскую программу «Дін мен Діл» с участием авторитетных мусульманских религиозных деятелей, известных ученых — исламоведов, видных деятелей культуры и искусства, политических и государственных деятелей.

В 2003 году по приглашению Министерства информации Королевство Саудовская Аравия в составе делегации более чем 600 журналистов из разных стран в качестве ведущего освещал выдающееся событие в жизни мусульман мира — Большого Хаджа в казахстанских СМИ, а также через центральное бюро радио «Свобода» и «Азаттық» в Праге вёл систематические прямые репортажи.

Б. Сапаралы является руководителем и членом творческой группы НКЦ «Қағанат», подготовившей:
 В 2001 году — альтернативный проект «Концепции государственной политики в области религии и межконфессиональных отношений в Республике Казахстан»;
 В 2003 году — проект нового Закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях»;
 проект «Положения об Агентстве Республики Казахстан по делам государственной идеологии и нравственных отношений»;
 проект «Концепции государственной политики Республики Казахстан в области образования, науки и эффективного управления научным, техническим и технологическим развитием»;
 другие проекты, касающиеся Конституции Республики Казахстан, Парламента Республики Казахстан, структуры государственных органов Республики Казахстан, демократических реформ в Республике Казахстан, вопросов религиозно-нравственных отношений в обществе, предостережений от внутренней и внешней угроз спокойствию, миру и согласию в стране.

В целях сохранения межэтнического и межконфессионального мира и согласия обращался с письмами к Президенту Республики Казахстан, Премьер — Министру Республики Казахстан, другим руководителям государства и депутатам Парламента Республики Казахстан по актуальным проблемам религиозной обстановки в стране, о незаконной и опасной экспансивной деятельности не зарегистрированных сект, среди которых имелись и экстремистские, о проблемах «халял» (дозволенное) и «харам» (запрещенное) в жизнедеятельности современного общества.

В 2005 году по инициативе президента научно-культурного центра «Каганат» Б.Сапаралы с целью координированной деятельности участников, повышения конкурентоспособности, финансирования крупных проектов в отраслях новых технологий, телекоммуникаций, фондовой биржи, международной выставки, строительства, переработки природных ресурсов, осуществления целевой научно-технической, научно-культурной, природоохранной, духовно-нравственной, образовательной или иной программы создан международный консорциум «Каганат». С 2005-го по настоящее время в составе консорциума «Каганат» в разных регионах Казахстана ведут свою активную деятельность более двадцати компании и фирмы.

C 2018 года cоучредитель компаний «MRSAW Investments» Limited, зарегистрированный в Международном Финансовом Центре Астана. Задачей Компании является привлечение инвестиций и реализация конкретных инфраструктурных проектов в различных сферах экономики Республики Казахстан и транснациональных проектов в странах Евразийского Экономического Сообщества (ЕВРАЗЭС), Азии и Европы.

Благотворительность 
С 1996 года при поддержке представителей посольств мусульманских стран в Казахстане, известных мусульманских ученых и руководителей международных исламских благотворительных организаций он регулярно организовывал благотворительные мероприятия в детских домах, доме престарелых, в местах лишения свободы, а также оказывал материальную, моральную и юридическую поддержку оралманам и нуждающимся, что было отмечено в специальном выпуске ПРООН и одним из лидеров Республиканской партии «Нур Отан» К. Казкеновым.

Хадж 
В 1994 (Умра), 2003 (Умра), 2004 (Умра), 2011 (Умра), 1998, 2003, 2004, 2007 годах Б. Сапаралы совершал обряды Большого Хаджа.

Рабочие поездки 
В составе официальной делегации Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева в 1994 году посетил Итальянскую Республику, Ватикан (государство — город Ватикан), Королевство Саудовская Аравия, а в 1996 году Малайзию и Сингапур.

В разные годы в составе делегаций Республики Казахстан совершал рабочие поездки в Индию (1988), Монголию (1993), Италию (1994), Турецкую Республику (1993, 2000, 2001, 2004, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013), Королевство Саудовская Аравия (1994, 1998, 2002, 2003, 2004, 2007, 2011), Малайзию (1996), Сингапур (1996), Иран (1998, 2000, 2001, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013), Объединённые Арабские Эмираты (2001, 2003, 2011), Кувейт (2001), Китай (2010, 2011, 2012, 2013), Гонконг(2010), Англию (2009, 2010), США (2009) и другие страны.

Семья 
 Отец — Сапаралин Толеубай (02 мая 1926 — 22 июля 2005) — участник ВОВ, почетный гражданин Абайского района ВКО. В 1944 году участвовал в освобождении Польши, на реке Эльба присоединялись к союзнической американской армий. В составе 2-го Белорусского фронта, 8-й армии под командованием маршала К. К. Рокоссовского наводчиком тяжелой 152 мм гаубицы принимал непосредственное участие в освобождении Берлина от фашистов. 30 апреля 1945 года как участнику боев за разгром Юго-Восточной группировки Берлина от Верховного Главнокомандующего Маршала И. В. Сталина объявлена благодарность красноармейцу Т. Сапаралину.
С 1946 по 1948 годы после завершения спецшколы артиллерийской инструментальной разведки в г. Кингиссеп, молодой офицер Т.Сапаралин до 1950 года участвовал в восстановлении Берлина, Гали, Зала, Веймарга. После армии в родном ауле до конца своей жизни работал на ответственных должностях в районном масштабе. Используя армейские трофеи, в том числе фотоаппарат и фотоувеличитель привезенной из Германии в 1950—1980 годах снимал любительские исторические снимки Мухтара Ауезова, Германа Титова, Динмухаммеда Кунаева и др.
В 1999 году на центре Евразии в урочище Жидебай, в доме-музея Абая как председатель Совета старейшин Абайского района Т.Сапаралин организовал мероприятия по благословению-бата от имени всех потомков Кенгирбая бия, Кунанбая хаджи, Абая кандидату в Президенты РК Н. А. Назарбаеву.
Т. Сапаралыұлы является автором книг:
Елге айтар сырым. — Алматы, 1996.
Ардақтысы Абай елінің. — Алматы, 2006.

 Мать — Каратаева Жания Сенгаликызы (род. 25 января 1933) — Указом Президента РК № 200781 от 09 сентября 2010 года награждена подвеской «Алтын алқа».
 Мать супруги — Жумабекова Салима (25 августа 1935- 27 марта 2020) — рисовод, почетная гражданка Кызылординской области, Герой Социалистического Труда, Мать-героиня, Депутат Верховного Совета СССР, делегат XXVI съезда КПСС (См. кн. «Сыр сұлуы, батыр ана-Сәлима», А., 2005).
 Супруга — Дәулет Ләйле Ноғайқызы (род. 16 июля 1966) — филолог, Указом Президента Республики Казахстан № 134190 от 22 мая 2010 года награждена подвеской «Күміс алқа», Указом Президента Республики Казахстан № 273453 от 17 января 2011 года награждена подвеской «Алтын алқа». Член правления ОО «Союз многодетных семей Ауэзовского района г. Алматы». В семье семеро детей.

Труды

Автор книг 
 «Адалбақан» (1992),
 «Құнанбай қажы» (1995),
 «Байшөгел» (1995),
 «Президенттiң балалық шағы» (1995),
 «Олжастың балалық шағы» (1996),
 «Раббымыз бір — күншығыс, күнбатыста. Восток и Запад — один мир» (2002),
 «Раббымыз бір — күншығыс, күнбатыста. Восток и Запад — один мир» I-том (2008),
 «Раббымыз бір — күншығыс, күнбатыста. Восток и Запад — один мир» II-том (2008),
 «Тұңғыш Президенттің балалық шағы» (2011),
 «Құнанбай қажы» (2020) Нұр-Сұлтан,
 «Елбасы Нурсултан" Детство и юность Первого Президента». (2021). Екатеринбург.
 более 500 научных, научно-популярных и публицистических статей.

Составитель книг 
 «Құтты болсын, тойларың!» (1990),
 «Той, той, тойларың…» (1993),
 «Дүниежүзi қазақтарының құрылтайы» (1993),
 «Әнет баба» (1997).

Телепередачи, видеопроекты 
 «Шоқан Уәлиханов». — 60 мин. — Гос. ТВ, 1984.
 «Евней Букетов. 1. Тағлым; 2. Тағзым». — 90 мин. — Гос. ТВ, 1990.
 «Құнанбай қажы». — 80 мин. — «Қазақстан-1», 1995.
 «Дін мен діл». 40 мин. — Прямой эфир. — «Хабар», «Еларна», 2000—2002.
 «Елбасының Италияға, Ватиканға сапары». — 45 мин. — 1995.
 «Елбасының Сауд араб еліне сапары». — 45 мин. — 1995.
 «Великому Абаю-150». Телемарафон. — 700 мин. — РКТРК. — 20 сентября 1995.
 «Ораза айттан тікелей эфир». — 60 мин. — 1995.
 «Ғарышкерлермен тікелей байланыс. Прямой эфир с космонавтами космического корабля». «Союз ТМ-19» ғарышкерлері, бортинженер Т.Мұсабаев Алматыдағы Республика сарайындағы салтанатты жиын кезінде Елбасы Н.Ә.Назарбаевпен тікелей байланысқа шығып құттықтады. — Ынталы-ұйымдастырушы топ: Б. Сапаралы (телекөпірдің авторы), М. Молдабеков (Аэроғарыш агенттігі), Р. Аманжолова (жүргізуші), В. Е. Ключникова (техникалық директор). — 30 мин. — 25 октября 1994.

Документальный фильм 
«Шоқан Уалиханов», ЮНЕСКО, «Казахфильм» (1983).

Награды 
 Нагрудный знак «Деятель культуры»
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан»
 За вклад в развитие университета награждён юбилейной медалью «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне 80 жыл»
 Награждён высшей степенью Ордена Чести «За заслуги в защите прав человека». В соответствии с решением Административного Совета французской международной организации (Comité International pour la Protection des Droits de l’Homme. Paris. France)  * «Почетный гражданин «Евразийского союза государств»» от 08.02.2020 г.
 Награжден Международным Орденом "Дружбы" CIPDH. Решением наградной комиссии Межlународного Комитета Защиты прав человека "CIPDH". 2022 год.

Литература 
 Абай энциклопедиясы. — Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 1995. — 374 стр.
 Мамажанов М. Асыл Мұра. — Алматы: «Қазақстан», 1993. — 120 стр.
 Касымбаев Ж. Старший султан Кунанбай Оскенбаев и его окружение. — Алматы: «Өлке», 1995. — 38 стр.
 Исабай Қ. Берлин «Абайштрассе». — Алматы: Қағанат ҒМО, 2002. — С. 107—112.
 Қазақстан жазушылары. — XX ғасыр. — Алматы: «Ана тілі», 2004. — 265 стр.
 Қазақ жерінің зиялы азаматтары. Почитаемые люди земли казахской. — Алматы: «Дәуір», 2005. — С. 557—560.
 Жанболатұлы М. Тобықты Шыңғыстау шежіресi. — Алматы, 2004. — Т. 1. — 378 стр.
 Ертысбаев Е. Казахстан и Назарбаев: логика перемен. — Астана: «Елорда», 2001. — С. 3, 16.
 Исаев С. «Ұстаз болу бір бақыт». — Алматы, 2002. — С. 372—375.
 Мағауин М. Шығармалар жинағы. — Т. 13. — Алматы, 2002. — С. 315—318.
 «Қазақстан қажылары». Көптомдық. — Т. 1. — Алматы: Атамұра, 2002. — С. 5-18.
 Баймұқанов М. Адамды өз атымен атайтын халық. — Караганды, 2002. — С. 19-28.
 Сапаралыұлы Т. Ардақтысы Абай елінің. — Алматы, 2006. — С. 30-155.
 Шаһкәрім Құдайбердіұлы. Шығармаларының үш томдық жинағы. — Т. 3. — Алматы, 2008. — 18 — С. 231—302.
 Шәкәрім. Энциклопедия. — Семей, 2008. — 229 стр.
 Қазақтың ата заңдары: құжаттар, деректер мен зерттеулер. Древний мир право казахов. Он томдық. — Алматы: Жеті жарғы, 2009. — 1, 10 том, 58, 540 стр.
 Ашимбаев Д. Кто есть Кто в Казахстане: биографическая энциклопедия. — Издание 11-е, дополненное. — Алматы, 2010. — 918 стр.
 Назарбаев Н.Ә. Биобиблиография. Орталық ғылыми кітапхана. — Астана: Центральная научная библиотека, 2011. — Т. 3. — 187 стр.
 Нұрсұлтан Назарбаев Өмір өткелдері. — Астана, 2015. — 9 стр.

Ссылки на статьи 
 Б.Сапар Али/Т.Елдесбай: Созидательная альтернатива стратегической нестабильности в Евразии 13:22 09.03.2010
 Б.Сапар Али/Т.Елдесбай: Особенности религиозной ситуации в Казахстане. Структурное реформирование ДУМК не терпит отлагательства 01:00 15.03.2010
 Б.Сапар Али/Т.Елдесбай: Рациональный путь развития суверенного Казахстана. 09:45 29.03.2010
 Б.Сапар Али/Т.Елдесбай: У человечества есть шанс для достижения мира, справедливости и всеобщего счастья на Земле! 08:44 07.11.2010
 Б.Сапар Али/Т.Елдесбай: Рациональная модернизация политической системы современного Казахстана 14:37 08.08.2010
 Бейбит САПАР АЛИ, писатель, общественный деятель; Турсынбек ЕЛДЕСБАЙ, профессор КазНУ им. Аль-Фараби. КАЗАХСТАНУ НЕОБХОДИМ КОНСОЛИДИРУЮЩИЙ ОБЩЕСТВО ЛИДЕР НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ
 Открытое письмо всему человечеству Или проект АНИ (АНА) — 3000
 Bsaparaly «Қазақтың досты кім, дұшпаны кім?»
 BSaparaly «Қазақта сыр сақтайтын адам бар ма?»
 BSaparaly «Қазақ Нұхтың тікелей мұрагері ма?»

Ссылки на видеоматериалы 
 Презентация книги — Тұңғыш президенттің балалық шағы
 Телепередачи Бейбита Сапаралы, часть 1
 Телепередачи Бейбита Сапаралы, часть 2
 Телепередачи Бейбита Сапаралы, часть 3
 Онлайн-конференция с Бейбитом Сапаралы (каз) 1 часть
 Онлайн-конференция с Бейбитом Сапаралы (каз) 2 часть
 Лекция Бейбута Сапаралы об отце Абая, Кунанбай Кажы (Каз. Яз.)
 Бейбит Сапаралы, Открытое письмо всему человечеству АНИ 3000 (Каз. Яз.)
 Бейбит Сапаралы. КазНУ. Лекция: СМИ и вопросы «белые пятна» истории (каз.)
 Бейбит Сапаралы. Консорциум «Қағанат». Итоги деятельности с 1996 года. (на каз.яз.).
 Бейбит Сапаралы-50. Взгляд на жизнь и на творчество(на каз.яз.).
 Бейбіт Сапаралы әулеті жайында. Астана. 06.12.2009
 Бейбіт Сапаралы: "Анамыз бізді Жәннатқа жетелейді". 1 бөлім. Семей қаласы. 24.03.2013ж.
 Бейбіт Сапаралы: "Анамыз бізді Жәннатқа жетелейді". 2 бөлім. Семей қаласы. 24.03.2013ж.
 Бейбіт Сапаралы: "Анамыз бізді Жәннатқа жетелейді". 3 бөлім. Семей қаласы. 24.03.2013ж.
 Бейбіт САПАРАЛЫ: "19 жаста Берлинді алған әкеміз!" 1 бөлім. Семей қаласы. 10.05.2015ж.
 Бейбіт САПАРАЛЫ: "19 жаста Берлинді алған әкеміз!" 2 бөлім. Семей қаласы. 10.05.2015ж.
 Бейбіт Сапаралы: "Анаға құрмет" мұражайына - 1 жыл. 27.10.2015 
 Бейбит Сапаралы: "Сыр сұлуы,Батыр Ана-Сәлима". 13.11.2015 
 Бейбіт Сапаралы: "Ғасырдың Батыр Анасы". 1-бөлім. Кызылорда. 17.11.15 
 Бейбіт Сапаралы: "Ғасырдың Батыр Анасы". 2-бөлім. Кызылорда. 17.11.15 
 Бейбіт Сапаралы: "Тұңғыш Президент күні - ұлттық мереке!" 1-бөлім. 30.11.2015ж. СДУ. Қаскелең.
 Бейбіт Сапаралы: "Тұңғыш Президент күні - ұлттық мереке!" 2-бөлім. 30.11.2015ж. СДУ. Каскелең.
 Бейбіт Сапаралы: "Тұңғыш Президент күні - ұлттық мереке!" 1-бөлім. 30.11.2016ж.
 Бейбіт Сапаралы: "Тұңғыш Президент күні - ұлттық мереке!" 2-бөлім. 30.11.2016ж.
 Интервью Бейбіт Сапаралы

Государственные деятели Казахстана
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби